Фаджр — ранкова молитва
 Сімейство ракет:
 Фаджр-3
 Фаджр-5